Вальтер Хубач (; 17 мая 1915,  — 29 декабря 1984, ) — немецкий историк.

Биография 
Хубач вырос в Тильзите, где посещал гуманитарную гимназию. Он происходил из саксонско-лужицкой семьи, живущей в Восточной Пруссии уже в третьем поколении. После окончания средней школы он добровольно работал в студенческой бригаде по укреплению дельты Мемеля и служил в 1934/35 гг. в учебном батальоне пехотного полка в Тильзите. Затем он изучал историю, германскую филологию и географию в Кёнигсбергском университете. Семестр он изучал в Мюнхене историю искусств, семестр — в Гамбурге географию и, наконец, последовал Гёттингенский университет, где он решил сделать своей профессией историю. В Гёттингене он выдержал в 1939 году государственный экзамен. С 1939 по 1944 годы он был офицером пехоты на Западном и Восточном фронтах. Во время коротких отпусков в 1941 году Хубач получил докторскую степень за работу «Немецко-скандинавские отношения в контексте европейской политики». Выступал сотрудником журнала боевых действий командования вермахта. После Второй мировой войны Хубач работал в Гёттингене. С 1956 года он профессор в Бонне. В 1959—1983 гг. заведовал кафедрой истории Средних веков и Нового времени.

Работы 
Хубач относился к консервативно настроенным историкам. Особое внимание он уделял военной и административной истории Пруссии, например, истории системы управления Пруссии при Фридрихе II. Кроме того, он был издателем и инициатором многотомной истории политической системы Германии. Много работы посвятил истории Балтийского региона от Средневековья до наших дней. Также уделял большое внимание истории Первой и Второй мировых войн и военной истории. На русский язык переведена книга Хубача «Захват Дании и Норвегии. Операция „Учение Везер“. 1940—1941».

Примечания

Литература 
 Bernd Haunfelder: Nordrhein-Westfalen — Land und Leute. 1946—2006. Ein biographisches Handbuch. Aschendorff, Münster 2006, ISBN 3-402-06615-7, 224 S.
 Konrad Repgen/ Michael Salewski/ Ernst Opgenoorth: In memoriam Walther Hubatsch. Reden gehalten am 21. November 1985 bei der akademischen Gedenkfeier der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Bouvier. Bonn 1986, ISBN 3-416-09156-6

 Michael Salewski, Josef Schröder: Dienst für die Geschichte. Gedenkschrift für Walther Hubatsch. 17. Mai 1915 — 29. Dezember 1984. Muster-Schmidt. Göttingen 1985, ISBN 3-7881-1740-0

Историки Германии
Преподаватели Гёттингенского университета
Участники Второй мировой войны
Почётные доктора Университета Турку